Die Liste von Höhlen beschreibt Höhlen unterschiedlicher Art und Länge, darunter auch einige zerstörte Höhlen, im Sauerland. Sie bildeten sich vor allem im mitteldevonischen Massenkalk der Region. Im 19. Jahrhundert wurden einige Höhlen unter anderem von Johann Jacob Nöggerath, Rudolf Virchow, Emil Carthaus, Johann Carl Fuhlrott, Heinrich von Dechen und Hermann Schaaffhausen untersucht. Zu den Persönlichkeiten Ende des 20. und Anfang des 21. Jahrhunderts zählen Dieter W. Zygowski und Stefan Voigt.

Höhlen

Hochsauerlandkreis

Märkischer Kreis

Kreis Olpe

Kreis Soest

Hagen-Hohenlimburg

Siehe auch 
 Liste der Höhlen
 Liste der Schauhöhlen in Deutschland

Literatur 
 Heinrich Streich: Unterirdische Zauberreiche des Sauerlandes. Verleger: Santz, Altena (Westf.) 1967.
 Walter Sönnecken: Höhlen des Sauerlandes. Verleger: Beucker in Komm., Lüdenscheid 1966.

Weblinks 
 Bergbau im Hönnetal

Einzelnachweise 

!Sauerland
Sauerland
!